O termo full contact pode se referir à:

Esporte 
 Contato total - uma das classificações da dureza dos esportes de contato
 Kickboxing americano - gênero de kickboxing popularmente chamado de full contact

Desambiguação